НБА одбрамбени играч године () је годишња награда Националне кошаркашке асоцијације (НБА) која се додељује од сезоне 1982/83. најбољем одбрамбеном играчу регуларне сезоне. Победника бира комисија од 124 спортских новинара и телевизијских кућа широм Сједињених Држава и  Канаде, од којих свако гласа за прво, друго и треће место. Сваки глас за прво место вреди пет бодова, друго место три поена, а треће место један. Играч са највише поена, без обзира на број гласова за прво место, осваја награду. 

Дикембе Мутомбо и Бен Волас су по четири пута освајали награду. Двајт Хауард је једини играч који је награду освојио у три узастопне сезоне. Сидни Монкриф, Марк Итон, Денис Родман, Хаким Олајџвон, Алонзо Моурнинг, Кавај Ленард и Руди Гоберт су га освојили по два пута. Последњи добитник награде је Маркус Смарт из Бостон Селтикса.

Иако су пет од првих шест победника били бекови, награду се традиционално додељују центрима који блокирају шутеве. Почаствовано је само седам бекова: Монкриф, Алвин Робертсон, Мајкл Купер, Мајкл Џордан, Гери Пејтон, Рон Артест и Кавај Ленард. Пејтон је једини плејмејкер уз Маркуса Смарта који је освојио награду. Џордан, Олајџувон, Дејвид Робинсон, Кевин Гарнет и Антетокумпо су једини победници који су током каријере такође освојили НБА МВП; Џордан, Олајџувон и Антетокумпо освојили су обе награде у истој сезони. У случају Олајуџвона, он је једини који је у истој сезони такође освојио МВП, МВП финала и НБА шампионат. У четири наврата прималац одбрамбеног играча године није изабран за НБА Ол-Дифенсив Први Теам исте године. Робертсон 1986. године, Мутомбо (1995), Тајсон Чендлер (2012) и Марк Гасол (2013) уместо тога именовани су у други тим. Док су за дефанзивног играча године медији гласали, за одбрамбене тимове НБА су гласали тренери пре 2014.

Списак награђених и њихови тимови 

Легенда:

Вишестурки добитници

Рефернце 

Награде у НБА